Кортодера фемората () — жук из семейства усачей и подсемейства Усачики.

Описание 
Жук длиной от 7 до 12 мм. Время лёта взрослого жука с мая по июнь.

Распространение 
Распространён в Европе, за исключением юга.

Экология и местообитания 
Жизненный цикл вида длится два года. Кормовые растения личинок старая упавшая древесина хвойных деревьев из родов: ель (Picea) и сосна (Pinus).

Ссылки 
 cerambyx.uochb.cz Cortodera colchica Reitter, 1890
 Триба Rhagiini: Cortodera femorata (F., 1787) — фотография Д. И. Гаврюшина

Кортодеры
Насекомые Европы
Животные, описанные в 1787 году